Gottweis ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Gottweis (* 1961), österreichische Politikerin
 Herbert Gottweis (1958–2014), österreichischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer